

Holandia 
 Bremberg – miejscowość

Niemcy 
 Bremberg – dzielnica Kempten (Allgäu)
 Bremberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Żarek

Osoby 
 Fredrik Bremberg – szwedzki hokeista